Convento de las Bernardas puede hacer referencia a:

 Convento de las Bernardas (Alcalá de Henares), convento en Alcalá de Henares (España).
 Convento de las Monjas de Vallecas, desaparecido convento de monjas bernardas en la calle de Alcalá, en Madrid (España).
 Convento de las Bernardas de Jaén, edificio en Jaén (España).
 Convento de las Bernardas (Burgos), edificio en Burgos (España)
 Convento de las Bernardas (Salamanca), edificio en Salamanca (España).